Un intégrateur, en informatique, est la personne chargée d'intégrer différents composants informatiques ensemble pour faire fonctionner un service ou une application complexe :
 Un intégrateur web est un informaticien chargé d'insérer une solution web (application web ou site web) au sein des entreprises clientes;
 Un intégrateur logiciel est un technicien en informatique qui teste, livre, installe et maintient une application métier à intervalles réguliers aux clients finaux ;
 Un intégrateur d'infrastructure informatique installe les outils (matériels et logiciels) provenant d'éditeurs et de constructeurs dans un système d'information. Il s'agit d'un informaticien généraliste qui précède et collabore avec l'administrateur réseau.
En électronique, un intégrateur est un circuit qui délivre en sortie un signal proportionnel à l’intégrale temporelle du signal d'entrée.
 En mathématiques, intégrateur est le nom donné au symbole utilisé dans le formalisme de l'intégration représenté ainsi : .
 En psychanalyse, les Théories de la relation d'objet suggèrent le concept dobjet intégrateur qui permettrait une forme de socialisation.
 Un intégrateur multimédia, est la personne chargée d'intégrer le travail de programmeurs, d'infographistes et d'ergonomes préalablement à la finalisation d'un produit multimédia interactif.
 On appelle aussi parfois intégrateur un assembleur : le technicien qui assemble les ordinateurs.
 Dans le domaine industriel, notamment automobile, on appelle intégrateur''''' une entreprise chargée par un équipementier ou un constructeur de réaliser une ligne automatisée dans leur propre usine.

Autre
 intégrateur symplectique : opérateur mathématique
 intégrateur : instrument de calcul

Notes et références 

Métier de l'informatique